Philipp Marschall (ur. 5 lutego 1988 w Bad Salzungen) – niemiecki biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Philipp Marschall pojawił się 26 lutego 2005 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Schilpario, gdzie zajął 101. miejsce w kwalifikacjach do sprintu techniką klasyczną. W 2007 roku wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Tarvisio, gdzie był dziesiąty w biegu na 10 km stylem dowolnym. Największe sukcesy osiągnął jednak podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Malles Venosta w 2008 roku, gdzie wraz z kolegami wywalczył srebrny medal w sztafecie, a w biegu na 20 km techniką dowolną okazał się najlepszy. W latach 2009-2011 startował w kategorii młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand, gdzie zajął szóstą pozycję w biegu łączonym na 30 km.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 lutego 2009 roku w Valdidentro, zajmując 69. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jednak dopiero rok później, 6 marca 2010 roku w Lahti, zajmując 30. miejsce w biegu łączonym na 30 km. W klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 zajął ostatecznie 182. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2010/2011, który ukończył na 162. pozycji. W 2010 roku Marschall zdobył brązowy medal mistrzostw Niemiec w biegu łączonym na 20 km.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Marschall nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988